Pojem asterismus má podle kontextu různé významy:
 asterismus (astronomie) – pojmenované uskupení hvězd, které není oficiálním souhvězdím
 asterismus (gemologie) – optický jev, kdy se paprsek světla rozptyluje při průchodu drahokamem tak, že vypadá jako hvězda
 asterismus (typografie) – znak tvořený třemi hvězdami uspořádanými do trojúhelníka: ⁂

Externí odkazy